Het WTA-tennistoernooi van Valencia (officieel Open Internacional de Valencia) van 2022 vond plaats van 6 tot en met 12 juni 2022 in de Spaanse stad Valencia. Het was de eerste editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Spaanse Nuria Párrizas Díaz bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het derde reekshoofd, Zheng Qinwen uit China, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar onge­plaatste landgenote Wang Xiyu in drie sets. Zheng wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus was als vierde geplaatst – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij de duimen moest leggen voor de Zweedse Mirjam Björklund.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Irina Maria Bara en Ekaterine Gorgodze, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste Spaanse duo Aliona Bolsova en Rebeka Masarova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Aleksandra Panova en Arantxa Rus in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Bolsova had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; Masarova geen.

Rus (Nederland) was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Valencia 2022
WTA-toernooi in 2022